Leclanché steht für:

 Georges Leclanché (1839–1882), französischer Chemiker und Batterieentwickler
 Leclanché-Element, Batterie von 1866
 Leclanché SA, Schweizer Batteriehersteller